Снохино — название нескольких населённых пунктов:
 Снохино — деревня в Вадинском районе Пензенской области.
 Снохино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.